Osoby o tym nazwisku:
 Kacper Tekieli (ur. 1984) – polski wspinacz
 Robert Tekieli (ur. 1961) – polski dziennikarz, publicysta, animator kultury niezależnej, poeta
 Stanisław Tekieli (1965–2020) – polski dziennikarz, pisarz i tłumacz